Anacoco ist der Name von:
 Anacoco Lake, ein Stausee im US-Bundesstaat Louisiana
 Anacoco (Louisiana), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Louisiana
 Bayou Anacoco, ein Fluss im US-Bundesstaat Louisiana

Siehe auch:
 East Anacoco Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Louisiana
 West Anacoco Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Louisiana